Conquered é um filme pornográfico gay dirigido por Chi Chi LaRue para a
 All Worlds Video em 2002.

O filme se tornou notável depois de ser lançado pouco tempo após do filme Gradiador de Ridley Scott, abordando de forma pornográfica o roteiro do filme. No filme, após lutarem na arena dos gladiadores, Billy Herrington derrota o favorito do imperador, Titus, sendo levado para a cela dos gladiadores, onde a maior parte do filme ocorre.

Ligações externas 
 

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays
Filmes sobre gladiadores